Muziekpedagogiek is de leer van de muzikale opvoeding. Het kan in die zin twee betekenissen hebben:
 Muziekonderwijs, het onderwijs van de muziek in al haar facetten.
 Muziekdidactiek, de leer hoe muziek het best onderwezen kan worden.

Zie ook 
 Muziekpedagoog

Muziekonderwijs